

События

Римское царство 
 Царь: Анк Марций.

Месопотамия 
 Набопаласар переходит в наступление. Он захватывает Дер и осаждает Урук. Арабские племена нападают на Ассирию. Падение Урука. Киаксар, заключив соглашение со скифами, возобновляет натиск на Ассирию.

Китай 
 4-й год по эре правления луского князя Вэнь-гуна.
 Весной луский гун вернулся из Цзинь. Летом в Лу из Ци прибыла невеста князя Цзян.
 Летом ди вторглись в Ци.
 Осенью царство Чу разгромило владение Цзян.
 Осенью войско цзиньского князя напало на Цинь и окружило города Юань и Синьчэн.
 Осенью посол вэйского князя Нин Юй (Нин У-цзы) прибыл с визитом в Лу.
 В 11 луне, в день жэнь-инь умерла луская княгиня Фын (Чэн-фын), бабушка Вэнь-гуна.
 Вэйский гун прибыл в Цзинь на аудиенцию.
 Цаоский князь посетил Цзинь, чтобы уточнить вопрос о дани.
 Циньцы по плану Ю-юя напали на жунов, присоединили к себе 12 владений (по гл.110 «Ши цзи», 8 владений сижунов), устроили земли на протяжении 1000 ли и стали господствовать над западными жунами. Чжоуский ван послал Чжао-гуна Го поздравить Му-гуна и вручить ему гонги и барабаны.

См. также

Примечания